Río Jordán kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Río Jordán, Salto de Agua, 
 Río Jordán, Venustiano Carranza, 
 Río Jordán, Teopisca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar